Нина Владимировна Макарова (также Макарова-Хачатурян; 12 августа 1908, село Юрино, Юринская волость, Васильсурский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя — 15 января 1976, Москва) — советский композитор, пианистка. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1975).

Биография 
Родилась в селе Юрино на берегу Волги при впадении в неё реки Ветлуги (ныне в Республике Марий Эл). Окончила Нижегородский музыкальный техникум (1927); Московскую консерваторию (1936); аспирантуру там же (1938).

Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Отец Владимир Алексеевич Макаров (1872—1964). Мать Нина Альбертовна Макарова (1884—1959).

Муж (его второй брак) — композитор Арам Ильич Хачатурян (1903—1978).

Сын Карен Хачатурян (род. 1940).

Творчество 
Оперы «Мужество» (1948), «Зоя» (1963); циклы романсов на стихи А. С. Пушкина, Шота Руставели; песни на слова М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, М. И. Алигер и др.; музыка к спектаклям, кинофильмам.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1975).

Память 
 Именем Нины Макаровой названа Юринская детская музыкальная школа.

Примечания

Литература 
 
 
 

Похороненные на Новодевичьем кладбище